De Kronieken van Narnia: De reis van het drakenschip (boek), het vijfde boek van De Kronieken van Narnia, geschreven door de Britse schrijver C.S. Lewis
 De Kronieken van Narnia: De reis van het drakenschip (film), een Amerikaanse film uit 2010 gebaseerd op bovenstaand boek
 De Kronieken van Narnia: De reis van het drakenschip (soundtrack), de soundtrack bij de film